Sigoyer (Alte Alpi) – comune francese
 Sigoyer (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese